Styled We Paid for è il trentaduesimo album in studio del gruppo musicale statunitense Guided by Voices, pubblicato nel 2020.

Tracce

Collegamenti esterni